2013 Голяма награда на Канада е 44-то за Голямата награда на Канада и седми кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 9 юни 2013 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2013 година в Канада